Хармелин — еврейская фамилия.

 Хармелин, Йосеф (1922—1994) — израильский деятель спецслужб, дипломат.
 Хармелин, Юрий Аркадьевич (1954—2020) — советский и молдавский театральный режиссёр и педагог, основатель и главный режиссёр кишинёвского театра  «С улицы Роз» (1978—2020).